Плассак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Плассак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда